En Pologne, Podborek peut désigner :

de la gmina de Sobienie-Jeziory dans la powiat d'Otwock de la voïvodie de Mazovie 
 Podborek est un hameau du village de Piwonin
 Podborek est un hameau du village de Śniadków Górny A

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Podborek, un village.